Lleó d'Alabanda (en llatí Leo o Leon , en grec antic ), fou un historiador i retòric grec d'Alabanda a Cària de data desconeguda, però amb molta probabilitat de la segona meitat del .

Va escriure:
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

Totes les obres s'han perdut. Alguns d'aquests títols els trobem també mencionats a Suides i a Eudòxia Macrembolites com a escrites per Lleó de Bizanci.

Referències 

Historiadors de la Grècia hel·lenística
Persones de la província d'Aydın
Historiadors turcs
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors turcs